Dominique est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Dominique, île des Antilles et État indépendant ;
 Dominique, colline de la région de Dien Bien Phu, au Viêt Nam.

Prénom 
Dominique est un prénom épicène (masculin ou féminin) issu du latin dominicus signifiant « qui appartient au Seigneur ». Ce prénom a été popularisé grâce à saint Dominique de Guzmán (Domingo Núñez de Guzmán), religieux catholique espagnol du , fondateur de l'Ordre dominicain, ordre qui a essaimé de nombreux monastères en France et en Europe, ou en référence à saint Dominique Savio.

Variantes linguistiques 
 allemand : Dominik
 anglais : Dominic
 arabe : عبد الأحد (ʿAbd al-ʾAḥad, Abdelahad)
 catalan : Domènec
 corse : Dumènicu, diminutif : Dumè
 espagnol : Domingo
 irlandais : Domhlaic, Damhlaic, Daimhlaic, Dominic
 italien : Domenico
 latin : Dominicus
 occitan : Domenge, Domergue, Doménegue (forme niçarde) diminutif : Menique, Domè, Nico
 polonais : Dominik
 poitevin : Doumenique
 portugais : Domingos
 slovaque : Dominicus
Dominique et ses variantes linguistiques peuvent également être des patronymes (voir ci-dessous)

Patronyme 

 Jean Dominique (1930-2000), journaliste haïtien ;
 Jan J. Dominique (1953-), écrivaine, journaliste, animatrice de radio et enseignante québécoise d'origine haïtienne ;
 Pierre Dominique (1889-1973), écrivain et journaliste français.

Nom de scène 
 Dominique, acteur italien.
 Dominique, magicien et pickpocket français.

Pseudonyme 

 « Jean Dominique », pseudonyme de Marie Closset, poétesse belge.
 Dominique, nom sous lequel la chanteuse allemande Isolde Elchlepp a sorti son premier disque.
 Dominique, enseigne commerciale parisienne d'ameublement créée par André Domin et Marcel Genevrière.

Saints et saintes chrétiens 
Voir  et

Personnages de fiction et œuvres d'art 

 Dominique, roman d'Eugène Fromentin paru en 1862 ;
 Dominique, série télévisée québécoise diffusée de 1977 à 1979.

Chansons 
 Dominique, chanson de Sœur Sourire ;

Films 
 Dominique, film français réalisé par Yvan Noé, sorti en 1950 ;   
 Dominique (The Singing Nun), film américain d'Henry Koster sorti en 1966 ;   
 Dominique, film britannique de Michael Anderson sorti en 1979 ;   
 Dominique, court métrage néerlandais de Jim Taihuttu sorti en 2010.

Autres 
 Dominique est un jeu de réflexion édité par Great Games, à base de tuiles colorées. Il a été réédité en 1984 par Ravensburger sous le nom Domingo ;
 Chez Dominique est un restaurant situé à Helsinki ;
 (4020) Dominique, astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi 
 Plácido Domingo, chanteur d'opéra et chef d'orchestre espagnol ;
 Gaston Dominici, au cœur de l'affaire Dominici ;
 Christophe Dominici, joueur de rugby à XV français ;
 Andrew Dominik, réalisateur et scénariste néo-zélandais.

Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom français